Всеармянский фестиваль независимого кино — ежегодный международный фестиваль независимого кино, проходящий в Ереване под эгидой CANC при содействии Министерств культуры и диаспоры республики Армения

История 
В сентябре 2010 года в Швейцарии в городе Айнзидельн Армения официально стала членом «Всемирного Союза Некоммерческого Кино»(UNICA). Армению в UNICA представляет «Армянский Центр Некоммерческого Кино» (CANC), президентом и основоположником которого является Арташес Ованисян, которому в 1988 году за фильм, «Дирижёры», UNICA присудила единственную золотую медаль за все время участия СССР в этом фестивале. После чего CANC при содействии Министерств культуры и диаспоры республики было принято решение об организации ежегодного международного Всеармянского фестиваля независимого кино.
Отмечая цели нового фестиваля Арташес Ованисян заявил: 
Согласно программе фестиваля фильмы оцениваются в нескольких категориях: основная, в которую войдут картины продолжительностью не более 10 минут(«Лучший фильм» и «Лучший молодёжный фильм»), категория одноминутных фильмов («Лучший одноминутный фильм») и студенческая кинопродукция («Лучший студенческий фильм»). В состав жюри фестиваля планируется включать известных кинорежиссёров, работающих в разных жанрах, операторов, драматургов.

1-й фестиваль был посвящён памяти первого председателя Клуба кинолюбителей Армении Рубена Геворкянца и прошёл в Ереване с 28 по 30 мая 2011 года. В конкурсной программе было представлено 23 короткометражных фильма молодых армянских режиссёров из Армении, Грузии, США и России. Лучшие 5 фильмов фестиваля были представлены в конкурсной программе «Всемирного кинофестиваля некоммерческого кино» проходящего под эгидой UNICA.

Номинации 
 «Лучший фильм»
 «Лучший студенческий фильм»
 «Лучший молодёжный фильм»
 «Лучший одноминутный фильм»

Ссылки 
 Сайт Всеармянского центра некоммерческого кино (CANC)

Примечания 

Кинофестивали Армении
Фестивали, появившиеся в 2011 году